Musée août 44 peut se référer à :
 Musée août 44 (Duclair)
 Musée août 44 (Falaise), un ancien musée privé situé à Falaise (Calvados) et fermé en 2011